Godwinson ist der Familienname folgender Personen:

 Gyrth Godwinson (~1030–1066), Sohn des Earl Godwin Wulfnothson of Wessex, Bruder des kurzzeitigen englischen Königs Harold Godwinson
 Harold Godwinson, kurzzeitiger englischer König, siehe Harald II. (England)
 Leofwine Godwinson (1035–1066), Sohn des Earl Godwin Wulfnothson von Wessex
 Sweyn Godwinson (~1020–1052), älteste Sohn von Earl Godwin von Wessex und Bruder des Königs Harald II.
 Tostig Godwinson (~1026–1066), Earl von Northumbria
 Wulfnoth Godwinson (1035–1094), Sohn des Earl Godwin Wulfnothson of Wessex, Bruder des kurzzeitigen englischen Königs Harold Godwinson

Siehe auch:
 Godwins